Dánjal Pauli Danielsen ist der Name folgender Personen:

* Dánjal Pauli Danielsen (Politiker, 1913) (D. P. Danielsen; 1913–1991), färöischer Jurist, Journalist, Schriftsteller und Politiker
 Dánjal Pauli Danielsen (Politiker, 1919) (1919–2010), färöischer Jurist und Politiker